Uppdelning kan avse:

Sammansättningar
 Partialbråksuppdelning – en metod som används för att dela upp ett givet bråk 
 Singulärvärdesuppdelning – en sorts matrisfaktorisering